Die Embassy Snookerweltmeisterschaft 1994 war die 57. Austragung der Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 16. April bis 2. Mai 1994 im Crucible Theatre in Sheffield statt und bildete den Abschluss der Snooker-Saison 1993/94.

Der Schotte Stephen Hendry wurde nach 1990, 1992 und 1993 zum vierten Mal durch einen Finalsieg gegen den Engländer Jimmy White Weltmeister.

Preisgeld

Hauptrunde 
Quellen: Snooker.org, Snooker Database

Finale

Century-Breaks 
Quelle: Snooker.org

Weblinks

Einzelnachweise 

1994
Snookerveranstaltung 1994
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre